Schnackenburg est un nom de lieu et un nom de famille.

Nom de lieu 

 Schnackenburg, commune allemande de Basse-Saxe dans l'arrondissement de Lüchow-Dannenberg.

Personnalités 

  (1902-1974), chef d'orchestre et directeur musical allemand ;
 Rudolf Schnackenburg (1914-2002), prêtre catholique allemand, bibliste et théologien.